Експірація (від  — видих, видихання, витікання):

 Експірація — альтернативне найменування видиху, на противагу вдиху (інспірації) при диханні
 Експірація — закінчення терміну дії контракту (угоди):
 Експірація (дериватив) — останній день дії деривативу, після якого настає його виконання (постачання)
 Експірація банківської картки — закінчення дії банківської картки після настання зазначеного на ній дати
 Експірація домену — закінчення терміну делегування домену (дії доменного імені)
 Експірація авторського права — закінчення періоду дії авторського права, перехід об'єкта в суспільне надбання
 Expiration Date — роман письменника Тіма Пауерса, 1996 рік
 Expiration (film) — художній фільм, 2004 рік
 Expiration date — строк придатності товару
 Expiration Date (film) — комедія, 2006 рік